Bubba Lewis, een Amerikaans acteur
Bubba Paris, een National Football League speler
Bubba Shobert, een motorcoureur
Bubba Smith, acteur
Bubba (personage), een personage uit DuckTales
Bubba Higgins, personage uit Mama's Family
Bubba (tractor), een Italiaans tractormerk

Het woord bubba, afgeleid van brother, is afkomstig uit het zuiden van de Verenigde Staten en betekent oorspronkelijk 'oudste broer' of 'grote broer'.